Harrison Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Harrison Glacier (glaciär i Antarktis),

USA 

 Harrison Glacier (glaciär i USA), Montana, Flathead County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar